

Cours d'eau 
 La Muze est un cours d'eau du nord de la France, affluent de la Vesle.
 La Muze est un ruisseau du sud de la France, affluent du Tarn.

Presse 
 Muze est une revue française consacrée à la culture au féminin.

Homophones